Lend Lease steht für:

 Lend Lease Group, australisches Unternehmen
 Lend-Lease Act, US-amerikanisches Leih- und Pachtgesetz